Дело Бейлиса — судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года.
 Процесс Бейлиса — драма 1917 года Н. Брешко-Брешковскогоо процессе Бейлиса.